, pièce de théâtre de 1919
 The Gold Diggers, film américain sorti en 1923
 The Gold Digegrs, téléfilm de 1952
 The Gold Diggers, film britannique sorti en 1983

Voir aussi 
 Gold Digger